4 miejscowości w Polsce: 
 Ościsłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck 
 Ościsłowo – leśniczówka w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Ościsłowo – gajówka w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Ościsłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wilczyn